Le contrôleur général des armées.
 Le contrôleur général des finances.
 Le contrôleur général de la police nationale française.